Daniele Russo (n. 1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
Daniele Russo (n. 1985) – calciatore svizzero
Daniele Russo (n. 1981) – attore italiano